Spojení písmene M a číslice 72 může mít různé významy:

 Messier 72 – kulová hvězdokupa
 M72 LAW – americký raketomet
 M-72 – sovětský motocykl